Нод — многозначный термин.

 Земля Нод — упоминаемая в Библии местность, куда был изгнан Каин после убийства Авеля.
 НОД — наибольший общий делитель.
 НОД — на железнодорожном транспорте — начальник отделения железной дороги.
 НОД — народное ополчение Донбасса.
 НОД — национально-освободительное движение.
 НОД — российское политическое объединение.
 Братство Нод — организация из серии игр Command & Conquer, возглавляемая Кейном.

См. также 
 Нода
 ESET NOD32